Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 1995/1996 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Панатинаикос» (Афины)

«Нант» (Нант)

«Порту» (Порту)

«Ольборг»* (Ольборг) 

* «Динамо» (Киев) был дисквалифицирован из турнира за скандал перед матчем 1-го тура с «Панатинаикосом», связанный с попыткой подкупить судей. Несмотря на апелляцию, УЕФА исключил киевлян из турнира и отстранил на следующие два сезона, а «Ольборг» заменил их в групповом этапе. В конечном итоге дисквалификация «Динамо» была сокращена до одного (текущего) сезона.

Группа B

«Спартак» (Москва)

«Легия» (Варшава)

«Русенборг» (Тронхейм)

«Блэкбёрн Роверс» (Блэкбёрн)

Группа C

«Ювентус» (Турин)

«Боруссия» (Дортмунд)

«Стяуа» (Бухарест)

«Рейнджерс» (Глазго)

Группа D

«Аякс» (Амстердам)

«Реал» (Мадрид)

«Ференцварош» (Будапешт)

«Грассхоппер» (Цюрих)

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1995/1996

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика матчей на официальном сайте Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Sportbox.ru

1995/1996|состав